В одиночному розряді тенісного турніру Taiwan Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Ван Ші-тін здобула титул, у фіналі перемігши Кього Нагацуку 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Ван Ші-тін (переможниця)
  Міягі Нана (чвертьфінал)
  Александра Фусаї (1-ше коло)
  Кього Нагацука (фінал)

 Вероніка Мартінек (2-ге коло)
 Йоне Каміо (півфінал)
 Барбара Шетт (1-ше коло)
 Радка Бобкова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Taipei Women's Championship